Михаи́л Посо́хин:
 Посохин, Михаил Васильевич (1910—1989) — советский архитектор, главный архитектор Москвы (1960—1982).
 Посохин, Михаил Игнатьевич (1909—1980) — ефрейтор, полный кавалер ордена Славы.
 Посохин, Михаил Михайлович (род. 1948) — российский архитектор; сын архитектора М. В. Посохина.